Wolosjanka (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Wolosjanka (Stryj)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Welykyj Beresnyj, siehe Wolosjanka (Uschhorod)